Andrei Tichonow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Tichonow (Leichtathlet) (* 1966), russischer Langstreckenläufer
 Andrei Nikolajewitsch Tichonow (1906–1993), russischer Mathematiker
 Andrei Walerjewitsch Tichonow (* 1970), russischer Fußballspieler